Sétébos désigne :
 Dieu auquel est dévolu la sorcière Sycorax dans la pièce de William Shakespeare intitulée La Tempête : Setebos (Shakespeare) ;
 en astronomie, un satellite d'Uranus : Setebos (lune) ;